Bacton, ville de l'ancien comté de Herefordshire en Angleterre
 Bacton, ville du comté Norfolk en Angleterre
 Bacton, ville du comté Suffolk en Angleterre